Сент-Юрсі́сс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Бордо, 17 км на схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 233,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Юрсісс на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Юрсісс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Юрсісс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Юрсісс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Юрсісс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна